Ejaz est un prénom masculin arabe qui signifie miracle, inimitable ou étonnant.

Variantes 
 Ejaz, Hiijaaz ou Ijaz

Source 
 Description

Prénom arabe